Amy Poehler (1971-), est une actrice, humoriste, scénariste et productrice américaine.

Autre 
 (264165) Poehler est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme germanique